Festa no Quintal é o primeiro álbum do grupo musical Turma do Pagode, lançado em 2003.

Faixas

Ligações externas 

Álbuns de 2003
Álbuns de Turma do Pagode
Álbuns de pagode
Álbuns em língua portuguesa